Нестеровичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нестеровичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Нестеровичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Нестеровичи — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Нестеровичи — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Нестеровичи — деревня в Крестецком районе Новгородской области.